Golden Grove är en ort i Jamaica.   Den ligger i parishen Parish of Saint Thomas, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Kingston. Golden Grove ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Jamaica.

Terrängen runt Golden Grove är varierad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Golden Grove.  Närmaste större samhälle är Morant Bay,  km väster om Golden Grove. 

Tropiskt monsunklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är oktober, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Parish of Saint Thomas